Aquarius je latinski pridjev u značenju vodeni, odnosno naziv za vodenjak, a može značiti i:

 Aquarius klub, noćni klub u Zagrebu,
 Aquarius, pjesma iz mjuzikla "Kosa",
 Aquarius (LM-7), Mjesečev modul iz misije Apollo 13,
 Aquarius, NASA-in satelit SAC-D, lansiran 2011.